Романю́к — поширене українське прізвище, походить від імені Роман.

Відомі носії

А 
 Романюк Анастасія Миколаївна (* 1984) — українська футбольна арбітриня, представляє Івано-Франківськ. Арбітр ФІФА з 2015 року.
 Романюк Анатоль (1924—2018) — український демограф.
 Романюк Анатолій Іванович (1948—2022) — артист Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, народний артист України (2008).
 Романюк Анатолій Миколайович (нар. 1955) — український науковець, лікар, професор
 Романюк Анатолій Сергійович — доктор фізико-математичних наук. Лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Романюк Антон Йосипович (1936—2020) — український педагог, громадський діяч.

Б 
 Романюк Богдан Васильович (* 1946) — генерал-лейтенант України, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доктор філософії, професор.
 Романюк Богдан Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

В 
 Романюк Валерій Антонович — Заслужений працівник освіти України, заступник начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
 Романюк Василь Григорович — радянський парашутист-випробувач, Герой Радянського Союзу.
 Романюк Василь Сергійович (* 1946) — український політичний діяч, народний депутат України 1-го скликання.
 Романюк Віктор Володимирович (1947-20174) — радянський футболіст, нападник.
 Романюк Віктор Костянтинович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романюк Віктор Миколайович — український політичний діяч.
 Романюк Віталій Вікторович — український футболіст.
 Романюк Віталій (Віктор) Степанович (* 1938) — український громадський діяч, письменник. Народний депутат України 1-го скликання.
 Романюк Володимир — український православний релігійний діяч, Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ-КП.

Г 
 Романюк Григорій Павлович — Герой Радянського Союзу.

Д 
 Романюк Дмитро Іванович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романюк Дмитро Михайлович (* 1987) — український економіст, менеджер та державний діяч.
 Романюк Дмитро Сергійович (* 1997) — український легкоатлет, майстер спорту України.

Є 
 Романюк Євген Трохимович (1912—1961) — український радянський діяч, голова Луцького міськвиконкому (в 1957—1961 роках).
 Романюк Євген Ярославович — заслужений тренер України, засновник Кубка Хортиці (першого міжнародного турніру з тріатлону в Україні).

І 
 Романюк Іван (1886—1973) — агроном, кооператор і промисловець.
 Романюк Іван Миронович ( 1962) — завідувач кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор історичних наук, професор, автор підручників з історії.
 Романюк Іван Михайлович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Романюк Іван Петрович — начальник Служби автомобільних доріг у Сумській області, заслужений будівельник України

К 
 Романюк Кирило Сергійович (* 2001) — український футболіст, захисник «Маріуполя».

Л 
 Романюк Леонід — український політичний діяч, посол Сойму Карпатської України, секретар сойму на еміграції, інженер.

М 
 Марія Романюк (* 1996) — естонська плавчиня. Учасниця Олімпійських Ігор 2016 року.
 Романюк Марія Панасівна (1918 — ?) — українська радянська діячка, вчителька, директор школи. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Романюк Мар'ян Антонович (1938—2000) — балетмайстер, засновник ансамбль пісні і танцю «Дністер».
 Романюк Микола Олексійович (* 1931) — український та радянський фізик, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Романюк Микола Прокопович — член Партії регіонів (з листопада 2000); колишній народний депутат України.
 Романюк Микола Ярославович — голова Волинської обласної державної адміністрації.
 Романюк Мирослав Миколайович — директор Львівської національної наукової бібліотеки, член-кореспондент НАН України.
 Романюк Михайло Васильович — український історик, кандидат історичних наук.
 Романюк Михайло Федорович (1944—1997) — відомий білоруський мистецтвознавець і етнограф.

О 
 Романюк Олександр Борисович (1975—2014) — лейтенант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Романюк Олександр Іванович (1933 — ?) — український радянський діяч, ланковий, голова колгоспу. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради УРСР 6—9-го скликань.
 Романюк Олександр Миколайович (* 1976) — український керівник, т. в. о. генерального директора АТ «Укргазвидобування» (з травня 2022).
 Романюк Олександр Никифорович (* 1958) — доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України. Заслужений діяч науки і техніки України.

П 
 Романюк Павло (1953) — поет, прозаїк.
 Романюк Петро Леонтійович — український журналіст, редактор.

Р 
 Романюк Роман Сергійович (1961) — народний депутат України, заступник голови Комітету з питань верховенства права та правосуддя.

С 
 Романюк Семен Миколайович — член УЦР 2-го і 3-го складу, педагог, вчитель початкових класів Другої київської гімназії.
 Романюк Сергій Володимирович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Романюк Сергій Дмитрович — український актор.

Т 
 Романюк Тарас Васильович — протоієрей УПЦ КП, дисидент, письменник-публіцист, син патріарха Володимира.

У 
 Романюк Устина Никифорівна (? — ?) — українська радянська діячка, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 2—4-го скликань.

Х 
 Енсо Хоакін Соса Романюк (, 2002) — уругвайський футболіст.

Ю 
 Романюк Юрій Іванович ( 1997) — український футболіст.

Я 
 Романюк Ярослав Михайлович — Голова Верховного Суду України (з 2013).

Примітки 

Прізвища на -юк